Re Umberto – nave da battaglia della Regia Marina italiana
 Re Umberto – piroscafo passeggeri italiano
 Classe Re Umberto – classe di navi da battaglia della Regia Marina italiana

 Re Umberto – stazione della linea 1 della Metropolitana di Torino

 Umberto I di Savoia (1844-1900) – re d'Italia dal 1878 al 1900
 Umberto II di Savoia (1904-1983) – Luogotenente Generale del Regno d'Italia (1944-1946) e Re d'Italia dal 9 maggio 1946 al 13 giugno dello stesso anno, detto "Re di maggio"